

Personen
 Péter Veres (1896-1970), Hongaars letterkundige en minister van Defensie.
 Sándor Veress (1907-1992), Hongaars componist.
 Lajos Veres (1912-1981), Hongaars zigeunermuzikant.
 Győző Veres (1936), Hongaars gewichtheffer, winnaar van brons op de Olympische Zomerspelen van 1960 en 1964.
 Mariska Veres (1947-2006), Nederlands zangeres, sinds 1968 verbonden aan Shocking Blue, vertolker van Venus.

Zaken
 Veres Rivne, een voetbalclub in de Oekraïense stad Rivne, opgericht als Kolhospnyk in 1958, hernoemd in 1966, 1972 en in 1991.
 VeRes, de Belangenvereniging Restauratoren Nederland, opgericht in 1992, opgegaan in de vereniging Restauratoren Nederland in een fusie van beroepsorganisaties in de conservering en restauratie van erfgoed op 1 juli 2005.